Zagolik je naselje u Hrvatskoj, nalazi se u općini Brod Moravice u Primorsko-goranskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. naselje je nenastanjeno.

Vidi još 
 Popis napuštenih naselja u Hrvatskoj
 Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj

Izvori 

Hrvatska
Naselja u Primorsko-goranskoj županiji